Braide peut faire référence à : 
  (né en 1973), chanteur et producteur britannique.
 Ekanem Ikpi Braide (née en 1946), parasitologiste et vice-chancelière d'université nigériane.
  (né en 1976), avocat et politicien brésilien.